Huanuqueño – abitanti di Huánuco (città)
Huanuqueño – abitanti di Regione di Huánuco